L'Atlas chiite est un livre en langue persane de Rasool Jafarian qui a été compilé en 743 pages et 12 chapitres. Le site de la Bibliothèque spéciale d'histoire iranienne et islamique définit ce livre comme suit : « l'Atlas chiite est un travail de recherche dont le principal objectif est de fournir une image géographique et historique des chiites à travers l'histoire islamique du début à nos jours ». Ce livre a tenté de présenter l'histoire chiite sous forme de cartes géographiques et de montrer l'étendue des progrès chiites à tout moment historique, à tout point géographique. Ce livre tente de présenter une carte géographique et de montrer les progrès du chiisme à chaque point historique de la carte. Le livre de l'Atlas chiite a été dévoilé à la 21e Foire du livre de Téhéran en présence de Mustafa Mohammad Najjar . Après le dévoilement, le livre a été dévoilé à la Foire du livre la même année, et les bibliothèques publiques et les centres scientifiques ont pu l'acheter avec une remise de 5%.

But et motivation 
Ces travaux ont été compilés sur la recommandation de Seyed Ali Khamenei et commandés par l'Organisation géographique des forces armées . Le but principal de ce travail est de fournir une image géographique-historique des chiites à travers l'histoire islamique du début à nos jours. Le livre fait référence aux douze chiites du livre, y compris les chiites, y compris Zaydiyya, Ismaili et Alawites, et leur histoire. Jafarian a tenté d'atteindre ses objectifs d'écrire le livre des trois manières suivantes :  

 Fournir des documents historiques et explicatifs sur l'évolution de l'évolution chiite 
 Assurer des rôles géographiques 
 Fournir des tableaux

Statut de publication 
Ce livre a été publié par l'Organisation géographique des forces armées en l'an 2. Le livre atlas chiite a été traduit en arabe et une copie du logiciel a été préparée et distribuée. Selon Jafarian, la traduction arabe de ce travail, qui a été soutenue et soulignée par Seyyed Ali Sistani, est plus précise que la version persane originale. Le travail de traduction de cet ouvrage a duré de  et a été publié dans les Publications internationales Al-Hadi et a été dévoilé en Irak.

Sections 
Le livre atlas chiite comprend quatre chapitres:  

 Chapitre un (début du chiisme): définition des chiites et expression des sectes 
 Chapitre deux (Imams chiites): La vie des douze imams chiites 
 Chapitre trois (Les chiites dans les villes iraniennes): une étude des différents domaines chiites de l'histoire et de l'histoire 
 Chapitre quatre (Gouvernements chiites en Iran): Du gouvernement alaouite du Tabarestan au gouvernement de Sayyid Ruhollah Khomeini 
 Chapitre cinq (Le chiisme en Irak): un aperçu des villes irakiennes importantes dans le passé et le présent, et la transition chiite dans les régions vers le gouvernement irakien 
 Chapitre six (chiite dans la péninsule arabique): examine le chiite en Arabie saoudite et ses villes et régions de l'est comme Bahreïn, le Qatar et… 
 Chapitre sept (chiisme à Damas): le chiisme s'invite dans le simulacre et la Syrie et enquête sur le chiisme au Liban et la situation actuelle des chiites au Liban 
 Chapitre huit (Le chiisme en Afrique): un examen des Idrissi alaouites et du gouvernement fatimide et de l'influence et de l'influence du chiisme dans différents pays africains au cours des cent dernières années 
 Chapitre 9 (chiites dans le sous-continent et en Afghanistan): les gouvernements chiites dans des régions telles que Hyderabad et l'Inde, le Cachemire et le Pakistan et les chiites dans ces régions et l'influence des chiites en Malaisie, en Indonésie et en Thaïlande 
 Chapitre 10 (chiites dans le Caucase et en Turquie): chiites en Azerbaïdjan, ainsi qu'à Istanbul et dans d'autres villes turques 
 Chapitre 11 (Le chiisme en Europe): Une discussion sur les chiites en Grande-Bretagne, en Allemagne, ainsi qu'en Italie et en Belgique, et l'influence du chiisme en Europe au siècle dernier. 
 Chapitre douze (chiites aux États-Unis): Enquête chiite sur les États-Unis et le Canada et les institutions chiites dans ces régions

Conséquences 
Après la publication du livre, ils ont finalement tenu une réunion en juillet à l'Université d'Ispahan en collaboration avec la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université d'Ispahan et ses étudiants. Dans ce travail, connu sous le nom de atlas shia Critique Working Group, les critiques du livre atlas chiite du Prophète Rasul Jafarian ont été examinées et révisées. Après la conférence, Rasul Jafarian était dans le public et a répondu à certaines critiques. À la fin, le prophète Jafarian a été honoré pour la paternité du livre atlas chiite.

Récompenses 
Lors du  Festival du livre de la République islamique d'Iran, le livre Atlas chiite dans le domaine de l'histoire a été choisi et célébré. Il a également remporté le prix Jalal Al-Ahmed et le festival Farabi en même temps.

Références

Articles connexes 
Chiisme
Chiisme duodécimain
Ali al-Sistani

Chiisme
Atlas
Islam en Afrique
Islam en Asie